Nordic Choice Hotels (; до грудня 2010 року відомий як Choice Hotels Scandinavia) — одна з найбільших готельних компаній Скандинавії з 200 готелями у Скандинавії, Фінляндії та Прибалтиці та понад 16 500 співробітниками.

Норвезька компанія на 100 % належить Петтеру Стордалену через його компанію Strawberry Group. У 2006 році Торгейр Сільсет став генеральним директором Nordic Choice Hotels Group.

Nordic Choice Hotels є франчайзі компанії Choice Hotels International. Nordic Choice Hotels у більшості аспектів працює незалежно від Choice International.

Історія 
Nordic Choice Hotels була заснована в Норвегії в 1990 році як Choice Hotels Scandinavia.

Протягом 1994 року компанія підписала угоду про франшизу з Choice Hotels International, яка надала їм право продавати свої готелі як готелі Comfort, Clarion та Quality. Компанія була зареєстрована на фондовій біржі в Осло в 1997 році, але була знята в 2005 році, коли Home Invest (у власності бізнесмена Петтера Стордалена) придбав 100 % акцій.

Бренди 
Готелі продаються під чотирма торговими марками:

 Clarion Hotel знаходяться в центрах міст та аеропортах. 28 готелів під торговою маркою Clarion Hotel розташовані у Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії.
 Clarion Collection Hotel — це під-бренд Nordic Choice Hotels. Готелі Clarion Collection розташовані в центрі міст та мають концепцію домашнього оздоблення, засновану на данському стилі життя «хю́ґе». Готель Clarion Collection присутній у Норвегії та Швеції.
 Quality Hotel — одна з найбільших мереж готелів у скандинавських країнах, що має понад 60 готелів у Норвегії, Швеції та Данії.
 Comfort Hotel має близько 30 готелів у Норвегії, Швеції, Данії та Литві.
Nordic Hotels & Resorts має 37 готелів:

 Швеція: Hotel At Six, Hobo, Nordic Light Hotel, Hotel C Stockholm, Aronsborg Konferenshotellet, Selma Spa+, Copperhill Mountain Lodge, Strömstad Spa, Stenungsbaden Yacht Club, Avalon Hotel, Vox Hotel, Ice Hotel Jukkasjärvi та Frösö Park.
 Норвегія: The Thief, Hotel Christiania Teater, Farris Bad, Hotel Oleana, Hotel No13, Hotel Brosundet, Norefjell Ski & Spa, Son Spa, Funken Lodge та Amerikalinjen.
 Данія: Hotel Skt. Petri та Villa Copenhagen.
 Фінляндія: Hotel Kämp, Hotel St. George, Klaus K Hotel, Hotel Haven, Hotel Fabian, Hotel Lilla Roberts, GLO Hotel Kluuvi, GLO Hotel Art, GLO Hotel Airport, GLO Hotel Sello та Hotel F6.

Примітки 

Готельні мережі